

Patronyme 

Dominique Kalifa

Prénom 
 
Kalifa Cissé
Kalifa Coulibaly
Kalifa Traoré